«Don’t Come Easy» — песня австралийского исполнителя Айзаи Файрбрейса, представляющая страну на конкурсе песни Евровидение 2017. Песня была выпущена в качестве сингла 8 марта 2017 года лейблом Sony Music Entertainment. Айзая Файрбрейс стал победителем внутреннего австралийского отбора на конкурс; ранее он стал победителем 8 сезона австралийской версии шоу талантов .

Список композиций

Хронология издания

Примечания 

Песни Австралии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2017»